María Luisa Cristina de Godoy de Bassano y Crowe, de Tudó y O'Donovan, née le  et morte le  à Paris, est une noble espagnole.

Biographie 
Elle est la fille de Manuel de Godoy di Bassano y Tudó et de María Carolina Crowe y O'Donovan O'Neill. Elle se marie en 1859 avec Ernest Alexandre Louis Charles de Looz-Corswarem, né le  et mort le , avec qui elle a 2 enfants :
 Charles Emmanuel Ernest Alexander de Looz-Corswaren (1860-1946) (), marié avec Maria Helena de Faria 
 Manuelle Joséphine de Looz-Corswaren, née le  et morte le  , mariée à Attre le  avec Henri André Otton Louis Charles Anne Alexandre Marie Ghislain, baron van den Bogaerde de Terbruggen, gentilhomme de la chambre des Pays-Bas, né à La Haye le , décédé à Niel le , dont postérité.

Puis elle s'est mariée avec Francisco Ricarde Seaver.

Naissance en janvier 1839
Décès en janvier 1880
Noblesse espagnole